Mužská dvouhra Moselle Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Gilles Simon, kterého ve druhém kole vyřadil Bedene.

Vítězem se stal nenasazený, 34letý Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve finále za 2.47 hodiny zdolal Slovince Aljaže Bedeneho po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, z toho desátý na francouzské půdě. Tsonga se stal prvním čtyřnásobným šampionem v Metách. Po skončení jeho celková turnajová bilance činila 23–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019